Lipstick Jungle (boek), boek van Candace Bushnell.
 Lipstick Jungle (televisieserie), televisieserie gebaseerd op het boek.